Die 12. Legislaturperiode der bremischen Bürgerschaft lief von 1987 bis 1991. Sie wurde eingeleitet durch die Wahl vom 13. September 1987.

Die Wahlbeteiligung belief sich auf 75,6 %.

Präsident der Bürgerschaft war Dieter Klink (SPD).

Wahlergebnis

Abgeordnete 
Hinweise: Die Bremerhavener Abgeordneten waren nur im Landtag vertreten. Senatoren schieden mit ihrer Ernennung als Abgeordnete aus.

Siehe auch 

 Wahlergebnisse und Senate in Bremen
 Senat Wedemeier II

Literatur 
 Norbert Korfmacher: Mitgliederverzeichnis der Bremischen Bürgerschaft 1946 bis 1996 (= Kommunalpolitik, Band 1). Lit, Münster 1997, ISBN 3-8258-3212-0.
 Karl Marten Barfuß (Hrsg.): Geschichte der Freien Hansestadt Bremen von 1945 bis 2005. Band 4: Horst Lange: Statistik. Edition Temmen, Bremen 2009, ISBN 978-3-86108-594-2.

 13